Solhöjden kan avse:

Solhöjden, Habo kommun – en småort i Habo kommun
Solhöjden, Esbo stad – ett område i Hagalund, Esbo stad